Skin and Bones bezeichnet:
 Skin and Bones (Foo-Fighters-Album), Album der Foo Fighters (2006)
 Skin and Bones (Matthew-Shipp-Album), Jazzalbum von Matthew Shipp, Mark Helias und Gordon Grdina (2019)